имя при рождении Юми Накагава (, Накагава Юми) — японская певица и сэйю из Тибы. Родилась 20 декабря 1966 года. Она пела в группе «Goddess Family Club». Тома работает на Aoni Production.

Согласно сайту Anime News Network на 13 октября 2006 года Тома является второй самой успешной сэйю со 179 ролями. Единственной женщиной-сэйю, у которой больше ролей, чем у Томы, является Мэгуми Хаясибара.

Наиболее известные роли (сэйю): Вен («Ковбой Бибоп») и Сильфиль («Рубаки»).

Роли

Аниме-сериалы 
 .hack//SIGN — Хельба
 21-emon — Луна
 Adventures of Mini-Goddess — Урд
 After War Gundam X — Сэриа Со
 Ah! My Goddess — Урд
 Air — Хидзири Кирисима
 Baby Felix — Фелиск в молодости
 Beyblade — Джуди Мидзухара
 Black Jack 21 — Бэнитокагэ
 Brain Powered — Накку Гайдзу
 Cardcaptor Sakura — Spinel Sun
 Cinderella Boy — Синди Сираюки
 Cooking Papa — Юмэко Кимура, Бэй, Тиэ, Куго Нэкота
 Cowboy Bebop — Вэн
 Dai no Daibouken — Гомэ-тян
 Densetsu no Yūsha Da Garn — Ямамото Пинк, Леди Пинки, Магический Пинки
 Emma: A Victorian Romance — Эмма
 Firestorm  — Гина
 Fushigi Yuugi — Юи Хонго
 Hime-chan's Ribbon — Юка Хидзири
 Flint the Time Dectectiven — TP Lady
 Kamisama Kazoku  — Миса Камияма
 Karakuri Zōshi Ayatsuri Sakon — Хидзуки Фунабаси
 Kirby: Right Back at Ya! — Рорин-сэнсэй
 Kiteretsu Daihyakka — Отонаси
 Kokoro Library — Риэ Мотима
 Magic Knight Rayearth — Фэрио в молодости, Хасэгава-сэмпай
 Magical Tarurūto-kun — Иёна Кавай
 Mobile Fighter G Gundam — Принцесса Мария Луиза
 Mobile Suit Gundam Wing — Салли По
 Mobile Suit Victory Gundam — Каринга Вогэру, Элена
 Najica Blitz Tactics — Хиираги Надзика
 Neighborhood Story — Марико Накасу, Куро
 Hi no Tori — Тамами
 Pitaten — Ня
 Romeo and the Black Brothers — Ханна
 Sailor Moon R — Гинга Нацуми, Ан
 Saint Seiya — Андромеда Сюн в молодости
 School Rumble ni gakki — Иори в 21 серии
 Scryed — Банка
 Shinkai Densetsu Meremanoid — Джо
 Slayers — Sylphiel Nels Lahda
 Super Pig — Бурити Коидзуми
 Super Robot Wars Original Generation: Divine Wars — Ая Кобаяси
 Steel Angel Kurumi — Michael
 Transformers: Super-God Masterforce — Гоу Шутер
 Turn A Gundam — Teleth Halleh
 The Twelve Kingdoms — Рэн Рин
 Yawara! A Fashionable Judo Girl — Кёко Хикагэ
 Анжелика (TV-1, TV-2) — Мэл

OVA 
 Casshan — Луна Камидзуки
 Detonator Orgun — Мити Кандзаки
 Fushigi Yūgi — Юи Хонго
 Futari Ecchi — Кёко Омия
 Future GPX Cyber Formula — Клер Фортлан
 Galaxy Fraulein Yuna — Полилина
 Garzey's Wing — Лилинс
 Iczer Girl Iczelion — Нами Сиина
 Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green  — Берни Пейдж, Кенди
 Interlude — Харука Тонобэ
 MAPS — Lipumira Gweiss
 Oh My Goddess! — Урд, Беллданди в детстве
 Please Save My Earth — Рин Кобаяси
 Power Dolls: Omuni Senki 2540 — Яо Фейлун
 Ranma ½ — Хинако Ниномия
 Re: Cutie Honey — Black Claw
 Record of Lodoss War — Дидлит
 The Super Dimension Fortress Macross II: Lovers, Again — Сильвия Гена
 Super Robot Wars Original Generation: The Animation — Ая Кобаяси
 Tales of Symphonia — Refill Sage
 Tenchi Muyo — Токими
 Voltage Fighter Gowcaizer — Сяйя Хисисаки
 Анжелика (OVA-1, OVA-2, OVA-3) — Мэл
 Tekken: The Motion Picture — Дзюн Кадзама

Анимационные фильмы 
 Ah! My Goddess The Movie — Урд
 Mobile Suit Gundam F91 — Сесилия Ферчайлд
 Neighborhood Story — Марико Накасу
 New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz — Салли Ро
 Pichu and Pikachu — Пичу
 Sailor Moon R: The Movie — Xenian Flower
 Street Fighter Zero — Чун Ли

Игры 

 Серия .hack — Хельба, Гардения
 Air — Хидзири Кирисима
 Angelique Etoile — Мел
 Angelique Special 2 — Мел, предсказатель
 Angelique Trois — Мел
 Bokoku no Aegis 2035: Warship Gunner — Сатоми Кикумаса
 Castlevania: Lament of Innocence — Сара Трантул
 Dead or Alive — Lei Fang
 Device Reign — Юри Саэки
 Doki Doki Pretty League — Маюми Асай
 Eberouge — Кацутэру
 Exodus Guilty Neos — Ририну, Рэйруру
 Farland Story: Yotsu no Fūin — Эленора
 Hataraku Shojo: Tekipaki Workin' Love — Папкин Наоми Косигая
 Interlude — Харука Тонобэ
 Jak & Daxter II: Renegades — Тэсс
 Jak & Daxter 3 — Тэсс
 Jak X: Combat Racing — Тэсс
 Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shojo YU-NO — Мио Симадзу
 Серия Langrisser — Нарм
 The Legend of Dragoon — Роза
 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty — Фортуна
 Mitsumete Knight — Райзе Хаймер, Луна
 Mobile Suit Gundam SEED: Owaranai Ashita e — Джейн Хоустон
 Next King: Koi no Sennen Okoku — Chamomile Artichoke
 Policenauts — Анна Браун
 Power Dolls 2 — Анита Шеффилд
 Power Dolls FX — Yao Feilun
 Puyo Puyo — Лулу
 Puyo Puyo Tsuu — Лулу
 Radiata Stories — Valkyrie
 RPG Maker 2000 — Юриа
 Senkutsu Katsuryuu Taisen Chaos Seed — Ван Сёгэн, Ко Мэйхон
 Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga — Аргилла
 Серия Sotsugyo — Рэйко Такасиро
 Серия Soul Calibur — Айви
 Star Ocean: Till the End of Time — Ленетт
 Super Chase Criminal Termination — Ненси
 Серия Super Robot Wars — Ая Кобаяси, Сесил Ферчайлд, Вера Рона
 Tactics Ogre — Kachua Powell
 Tales of Symphonia — Refill Sage, Noishu
 Серия Tekken (до Tekken Tag Tournament 2) — Лин Сяою
 Trauma Center: New Blood — Валери Бейлок
 Valkyrie Profile — Ленетт, Платина
 Valkyrie Profile: Lenneth — Ленетт, Платина
 Valkyrie Profile 2: Silmeria — Ленетт
 Xenogears — Elhaym van Houten
 Xenosaga — Нефилим
 Ys IV: The Dawn of Ys — Карна

Японский дубляж 
 «24» — Кейт Уорнер
 «Зачарованные» — Пайпер Холливелл
 «Титаник» — Роза

Drama CD 
 Fushigi Yuugi Genbu Kaiden — Мать Римудо
 Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green — Берни Пейдж, Кенди
 Kamaitachi no Yoru Drama CD — Мари
 Madara Tenshōhen — Фукухимэ Кирин 
 Popful Mail The Next Generation — Gaw
 Popful Mail Paradise — Gaw
 Tales of Symphonia: Drama CD Vol.2 — Refill Sage
 TARAKO Pappara Paradise — Gaw
 Zombie-ya Reiko — Саки Юрикава

Примечания 

Актрисы озвучивания Японии